Kiptum ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Abraham Kiptum (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Anitha Jepchumba Kiptum (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin
 Barnabas Kiptum (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Daniel Kiptum (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Elias Kiptum Maindi (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Fred Kiprop Kiptum (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Jeruto Kiptum Kiptubi (* 1981), kenianische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Joseph Kiptum (* 1956), kenianischer Langstreckenläufer
 Joseph Kiprono Kiptum (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer
 Julius Kiptum Rop (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Kelvin Kiptum (* 1999), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)